Wunde oder Wunden steht für:

 Wunde, Gewebeverletzung

Filme:
 Wunden der Vergangenheit, US-amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm Arthur Allan Seidelman (1997)
 Tatort: Brandwunden, deutscher Fernsehfilm von Detlef Rönfeldt (1998)
 Kleine Wunden, französischer Film von Pascal Bonitzer (2003)
 Polizeiruf 110: Tiefe Wunden, deutscher Fernsehfilm von Buddy Giovinazzo (2003)
 Tatort: Schürfwunden, deutscher Fernsehfilm von Niki Stein (2005)
 Jesse Stone: Alte Wunden, US-amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm von Robert Harmon (2007)
 Ein starkes Team: Alte Wunden, deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter (2014)
 Tiefe Wunden – Ein Taunuskrimi, deutscher Fernsehfilm von Marcus O. Rosenmüller (2015)

Sonstiges:
 Wunden der Erinnerung, europäisches Kunstprojekt von Beate Passow und Andreas von Weizsäcker
 Zeige deine Wunde, Installation von Joseph Beuys
 O Haupt voll Blut und Wunden, Kirchenlied von Paul Gerhardt

Siehe auch:
 Maria Franziska von den fünf Wunden Christi (1715–1791), Ordensfrau